Kasba kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Kasba (underdistrikt),

Indien 

 Kasba (ort), Bihar, Purnia, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar